Weedon puede hacer referencia a:

Topónimos 
 Weedon: pueblo y parroquia en Buckinghamshire, Inglaterra.
 Weedon Bec: pueblo y parroquia en Northamptonshire, Inglaterra.
 Weedon Lois: también pueblo en el condado anterior.
 Weedon: municipio en Quebec, Canadá.
 Weedon Island: reserva en Florida, Estados Unidos.

Personajes 
 Basil Weedon (1923–2003): químico británico.
 Bert Weedon (1920–2012): guitarrista británico.
 Harry Weedon (1887–1970): arquitecto británico.
 Robert Alexander, Baron Alexander de Weedon (1936–2005): jurista y político británico.

Autores de nombres científicos 
 Weedon - Amy Gertrude Weedon fl. 1927